Madeira – rzeka w Brazylii i Boliwii
 Madeira – miasto w USA, w stanie Ohio
 Madeira (Madera) – wyspa na Oceanie Atlantyckim